Grässe ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Georg Theodor Grässe (1814–1885), deutscher Bibliograph, Sagenforscher und Literaturhistoriker
 Johann Gottlob Grässe (1769–1827), deutscher Pädagoge